Mužská dvouhra Abierto Mexicano Telcel 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do singlové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl třetí tenista světa Alexander Zverev, který byl diskvalifikován poté, co neovládl své emoce po porážce v deblové soutěži, když udeřil raketou do umpiru a vulgárně nadával.

Dubajská čtvrtfinálová prohra úřadující světové jedničky Novaka Djokoviće dala jistotu ruskému nejvýše nasazenému hráči Daniilu Medveděvovi, že se v novém vydání žebříčku ATP posune poprvé na pozici světové jedničky. Stal se tak třetím Rusem na této pozici a prvním hráčem mimo Federera, Nadala, Djokoviće a Murrayho v čele hodnocení od února 2004 a Andyho Roddicka. Rus mohl tuto jistotu získat bez ohledu na výsledek Djokoviće ziskem titulu.

Program prvního hracího dne nabídl tři více než tříhodinové souboje. John Isner díky 29 esům zdolal po odvrácení mečbolu Fernanda Verdasca za 3.13 hodiny, americký šťastný poražený Stefan Kozlov i přes křeče v závěru utkání udolal Bulhara Grigora Dimitrova za 3.21 hodiny. Jen o minutu kratší byl závěrečný duel, kde obhájce titulu Alexander Zverev taktéž odvrátil mečbol svého soupeře Jensona Brooksbyho. Zápas skončil ve 4:55 ráno tamního času, čímž byl překonán čas nejpozdějšího konce utkání na okruhu ATP, když předchozí tento rekord držel  zápas Hewitta s Baghdatisem Australian Open 2008.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Španěl Rafael Nadal, jenž ve finále zdolal britskou turnajovou šestku Camerona Norrieho po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si připsal po Melbourne a Australian Open třetí turnajové vítězství, které představovalo jednadevadesátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na Mexican Open triumfoval počtvrté. V průběhu celého turnaje neztratil ani jeden set, což dokázal již při svém třicátém turnajovém vítězství. Nadal zároveň zvítězil i v patnáctém utkáním roku, čímž překonal zatím svůj nejlepší start do sezóny, který čítal 12 výher v řadě z roku 2014.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Abierto Mexicano Telcel
ATP Tour 2022